ATK – Akademia Teologii Katolickiej, dawna nazwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 ATK (informatyka) – biblioteka programistyczna odpowiedzialna za ułatwienia dostępności w środowisku graficznym GNOME
 ATK – amerykańskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe, specjalizujące się głównie w technologiach rakietowych
 ATK – indyjski klub piłkarski